Лас Агухас има више значења:

 Лас Агухас (Минатитлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Агухас (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Агухас (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Агухас (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Агухас, Провиденсија (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Агухас (Хамај), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агухас (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агухас (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агухас (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Агухас, Ел Пантеон де лас Агухас (Керендаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Агухас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Агухас (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Агухас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Агухас (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Агухас (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Агухас (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Агухас, Монте де лас Бурас (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Агухас (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику